Le Sonnet 21 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : SO is it not with me as with that Muſe,
Stird by a painted beauty to his verſe,
Who heauen it ſelfe for ornament doth vſe,
And euery faire with his faire doth reherſe,
Making a coopelment of proud compare
With Sunne and Moone,with earth and ſeas rich gems:
With Aprills first borne flowers and all things rare,
That heauens ayre in this huge rondure hems,
O let me true in loue but truly write,
And then beleeue me,my loue is as faire,
As any mothers childe,though not ſo bright
As thoſe gould candells fixt in heauens ayre:
   Let them ſay more that like of heare-ſay well,
   I will not prayſe that purpoſe not to ſell.

Notes et références 

021